Вук Караџић се може односити на:

Вук Стефановић Караџић (1787—1864),  српски филолог, реформатор српског језика, сакупљач народних умотворина и писац првог речника српског језика.
Вук Караџић (ТВ серија), југословенска и српска ТВ серија из 1987.
Вук Караџић (кошаркаш) (1996), српски кошаркаш